Bith ist
 Bith (Mythologie), Figur der keltischen Mythologie
 Sam Bith (1933–2008), kambodschanischer Militärführer